Mombert ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Mombert (1872–1942), deutscher Schriftsteller
 Paul Mombert (1876–1938), deutscher Nationalökonom